PW est un code, qui signifie :
 Palaos,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain):.pw
 Plaines Wilhems, le district de Maurice, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:MU)

PW est un symbole, qui signifie :
 pétawatt, unité de mesure de puissance

pW est un symbole, qui signifie :
 picowatt, unité de mesure de puissance

pw peut faire référence à :
 Une lettre double du pohnpei qui se prononce [pw] ou [p] (en fin de mot).
 Perfect World, un jeu de rôle massivement multijoueur Malaisien.

Pw est un digramme de l'alphabet latin

Code
Symbole d'unité